Álvaro Fuentes Ibarz (Vizcaya, 17 de setembro de 1975) é o baixista do grupo de pop espanhol La Oreja de Van Gogh.

Ligações externas 
 
 
 

Música da Espanha
Músicos da Espanha